2. ŽNL Vukovarsko-srijemska je podijeljena u tri skupine po nogometnim središtima. Prvaci liga će u sljedećoj sezoni igrati u 1. ŽNL Vukovarsko-srijemska, dok će posljednje plasirani (ili posljednja 2, ovisno od toga koliko klubova iz kog nogometnog središta ispadne iz 1. ŽNL) iz NS Vukovar i NS Vinkovci ispasti u 3. ŽNL Vukovarsko-srijemska (iz NS Županja ne ispada ni jedan klub jer je 2. ŽNL najniži stupanj natjecanja u NS Županja).

Ljestvica

NS Vukovar 

 klubu oduzet 1 bod

NS Vinkovci

NS Županja 

Zbog istog broja bodova, plasman u viši rang je odlučen dvomečom između NK Slavonija Soljani i NK Budućnost Šiškovci (rezultati 4:1 2:2), te se u 1. ŽNL plasirala NK Slavonija Soljani.

Izvori 

 Županijski Nogometni Savez Vukovarsko-srijemske županije 
 RSSSF.com

2011-12
vukovarsko-srijemska-2